Bobke ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Bobke (Manfred H. Bobke-von Camen; * 1952), deutscher Jurist, Richter und Manager 
 Susa Bobke (* 1964), deutsche Kraftfahrzeugmechanikerin, Pannenhelferin und Autorin